Az ókori források több Eumélosz nevű személyről is írnak;

 Eumélosz (i. e. 8–7. század), korinthoszi görög költő;
 Eumélosz (i. e. 310–303), boszporoszi uralkodó
 Eumélosz történetíró (i. e. 3. sz. első fele)
 Eumélosz, thébai állatorvos (kb. 4–5. sz.)

Mitikus személyek 

 Eumélosz, Admétosz és Alkésztisz fia
 Eumélosz, az akhaiai Aroé királya, Antheiasz apja.
 Eumélosz, Meropsz fia, Agrón apja
 Eumélosz, Poszeidón és Kleitó (vagy az ókeanisz Európé) fia, Atlantisz királya
 Eumélosz, Eugnotosz fia, Botrész apja

Etimológia 
Az Εύμηλος név az εύ (eu) és a μηλα (méla) szavak összetétele. Jelentése: „sokbirkájú” (akinek sok birkája van).